Конецкий может означать:

Фамилия 
Русская фамилия. Происхождение фамилии — живущий на краю («в конце») села., известные носители:
 Конецкий, Виктор Викторович (1929—2002) — советский и российский писатель, киносценарист, капитан дальнего плавания.
 Конецкий, Владимир Яковлевич (род. 1949) — советский и российский археолог, историк, преподаватель НовГУ, кандидат исторических наук, доцент.
 Конецкий, Иван Иванович (?—1889) — российский купец первой гильдии.
 Конецкий, Юрий Валерьевич (1947—2014) — советский и российский поэт, писатель, переводчик.

Наименование 
 «Виктор Конецкий» — наименование морского буксира Военно-морского флота Вооружённых сил Российской Федерации, поименованный в честь В. В. Конецкого.
 «Виктор Конецкий» — наименование танкера «Совкомфлота» торгового флота России.

Примечания

См. также 
 Конецкая